Aborigines (Australië), een inheems volk uit Australië
 Aborigines (Rome), de eerste bewoners van Midden-Italië